Джон Бомонт (; 1361 — 9 сентября 1396) — английский аристократ, 4-й барон Бомонт, кавалер ордена Подвязки.

Биография 
Джон Бомонт был единственным сыном Генри Бомонта, 3-го барона Бомонта, и Маргарет де Вер. Он потерял отца в 1369 году, в возрасте 8 лет. Бомонт рано начал жить при дворе, и уже 23 апреля 1377 года король Эдуард III посвятил его в рыцари. В 1382 или 1383 году Джон принёс присягу за свои земельные владения. Он принимал участие в боевых действиях на континенте, в 1389 году был назначен смотрителем Западных марок на шотландской границе и адмиралом Севера. В том же году Бомонт получил должность констебля Дуврского замка; в 1393 году он стал лордом-смотрителем Пяти портов. Король Ричард II сделал его рыцарем ордена Подвязки (1393 год). В 1395 году Бомонт вошёл в состав посольства, отправившегося во Францию, чтобы просить для короля руку принцессы Изабеллы.

4-й барон Бомонт умер в 1396 году и был похоронен в Семпрингемском приорате в Линкольншире.

Семья 
Джон Бомонт был женат с 1379 года на Кэтрин Эверингем, дочери Томаса Эверингема. В этом браке родились:

 Элизабет, жена Уильяма Ботро, 3-го лорда Ботро;
 Ричард;
 Элеанора;
 Маргарет;
 Генри Бомонт, 5-й барон Бомонт;
 сэр Томас, сеньор Баскевиль.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Бомонт
Кавалеры ордена Подвязки
Бомонты
Военные деятели Столетней войны
Лорды-смотрители Пяти портов
Адмиралы Англии